Landkreis Schönebeck, een voormalig Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Schönebeck (Elbe)